Вишни Клатов — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.
 Ніжни Клатов — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.
 Дунайський Клатов — село в окрузі Дунайська Стреда Трнавського краю Словаччини.